Karre (die) steht für:
 Karre (Transport), ein einfaches Gerät mit Rädern
 Karre (Rinne), durch Fließwasser entstandene Verwitterungsform in Karstgesteinen
 Karre (Einheit), Volumenmaß für Holzkohle
 Karre (Gebirge), ein Gebirge in der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch: 
 Karren, Kare, Carré